El término ion puede referirse a:
 Ion como una especie química con carga eléctrica.
 Ion de Quíos, un escritor que cultivó diversos géneros literarios que vivió en el siglo V a. C. en la Antigua Grecia.
Ion (mitología), un personaje de la mitología griega.
Ion (Eurípides), una tragedia de la Antigua Grecia obra de Eurípides.
 Ion (Platón), un diálogo de Platón sobre la naturaleza de la poesía.
 Ion WM, en informática, un gestor de ventanas.
 ION Television, una cadena de televisión estadounidense.
 I·O·N, un manga de la autora japonesa Arina Tanemura.
 Instituto Oncológico Nacional, hospital e instituto para el cáncer en Panamá.